Ion Nicolăescu (ur. 7 września 1998 w Kiszyniowie) – mołdawski piłkarz występujący na pozycji napastnika w słowackim klubie DAC 1904 Dunajská Streda oraz w reprezentacji Mołdawii.

Sukcesy

Klubowe 
 Szachcior Soligorsk
 Zdobywca Pucharu Białorusi: 2018/2019

Linki zewnętrzne 
 
 

Urodzeni w 1998
Reprezentanci Mołdawii w piłce nożnej
Piłkarze Zimbru Kiszyniów
Piłkarze Szachciora Soligorsk
Piłkarze FK Witebsk
Piłkarze DAC Dunajská Streda
Ludzie urodzeni w Kiszyniowie